Köteles László (1973–2021) magyar politikus, az Új Kezdet Párt tagja, Komlóska polgármestere
 Köteles László (1984) magyar labdarúgó